«Жизнь в микромире» — это документальный сериал Би-би-си о природе, написанный и представленный Дэвидом Аттенборо, впервые появившийся в эфире в Великобритании 23 ноября 2005 года.

Посвящённый изучению эволюции и привычек беспозвоночных, это пятый из специализированных обзоров Аттенборо после его главной трилогии, которая началась с «Жизни на Земле». Каждый из пяти 50-минутных эпизодов рассматривает группу существ, используя инновационные фотографические приёмы.

Сериал был выпущен совместно с Animal Planet. Исполнительным продюсером был Майк Гантон, продюсер сериала Майк Солсбери, а музыка написана Беном Солсбери и Дэвидом Пуром. Главным научным консультантом был доктор Джордж МакГейвин.

История создания 
В прошлом создатели фильмов в значительной степени игнорировали беспозвоночных из-за сложности их съёмки, но достижения в технологиях разработок линз и камер дали производителям возможность снимать существ на их микроуровне. Киноряд показывает европейских беспозвоночных, таких как паук-волк и комнатная муха, и более экзотических разновидностей, таких как австралийская вдова и ядовитые многоножки Амазонки. Это первый случай съёмки таких животных с таким высоким уровнем детализации для телевидения (некоторые эпизоды были сняты в формате высокой чёткости) и предоставили не только случайным зрителям, но и учёным новое понимание поведения определённых видов.

Производство этого сериала заняло около двух лет, в течение которых съёмки проходили по всему миру, от тропических лесов Амазонки до Коста-Рики, Австралии, Малайзии, Венгрии, Швейцарии и многих других мест, включая Великобританию.

Чтобы проследить и изучить различные виды, рассмотренные на протяжении всего сериала, производственная группа консультировалась с некоторыми из ведущих экспертов по жизни беспозвоночных. В некоторых случаях их помощь оказывалась неоценимой, особенно когда встречались особо опасные виды или группы. В других случаях специалисты помогли сделать некоторые последние открытия, позволив производителям подробно продемонстрировать сложные процессы, посредством которых беспозвоночные могут взаимодействовать с окружающей средой, а также непрерывные процессы в жизни всех существ в дикой природе, такие как брачные ритуалы и охота за едой. Многие из взаимодействий существ были не только сняты впервые, но и были записаны с таким необычайным увеличением, что учёные, изучавшие их, смогли дать ответы на конкретные вопросы, которые до настоящего времени казались невозможными.

Как всегда, временные и финансовые ограничения сыграли огромную роль. Графики съёмок должны были быть согласованы с предполагаемыми датами основных событий, которые планировалось включить в фильм, таких как появление цикад в Северной Америке или массовое появление подёнок в Венгрии. Как обычно при подготовке документального фильма о природе, не всё пошло по плану из-за непредсказуемости природы предмета.

Хотя съёмки проходили в течение нескольких лет, жёсткие временные рамки по-прежнему означали, что некоторые сцены почти не снимались, а некоторые вообще не материализовались. Например, одновременное массовое появление подёнки в Венгрии произошло только в последний съёмочный день, тогда как Дэвид Аттенборо должен был быть в Швейцарии уже на следующий день, чтобы снимать спаривание лесных муравьёв. Используя советы экспертов, команда подготовилась к съёмкам во время ежегодного появления, но проблема необычно влажной весны задержала событие. К счастью, в самый последний день условия были идеальными, и появилась подёнка — по-видимому, в одном из наиболее впечатляющих проявлений недавнего времени. Из-за того, что подобные события в значительной степени зависят от таких факторов окружающей среды, как температура или влажность, было почти невозможно точно определить, когда они произойдут. Вместо этого производители должны были полагаться на экспертные оценки, но даже они могли быть совершенно непредсказуемыми. Таким образом, хотя внешний вид подёнки был запечатлён, другие аспекты были пропущены, например, появление моли в Аризоне (несмотря на то, что съёмочная группа появлялась в этом районе дважды).

Иногда объекты были настолько мелкими, что было бы невозможно снять их в дикой природе. Вместо этого конструкция полной среды обитания в студии позволило легко наблюдать за их поведением, позволяя камере снимать их в течение всего дня. Например, эта техника была использована на пауке-волке, что дало около 200 часов фильма, в частности, включая его ритуал ухаживания. Несмотря на то, что размах лапок взрослого паука составляет не более 1 см, даже новорожденные паукообразные видны очень близко, когда они поднимаются на спину матери.

Съёмки также включала вход в грубую среду. Чтобы снять гигантскую сколопендру, команде пришлось перетерпеть погружение в тёмную пещеру, пол которой был покрыт гуано, жуками и тараканами.

Эпизоды

Прокат и релизы 
Сериал доступен в Великобритании для регионов 2 и 4 в виде двухдискового DVD набора (BBCDVD1737, выпущенного 5 декабря 2005 года) и как часть «The Life Collection». Бонусные опции включают интервью с продюсером сериала Майком Солсбери и оригинальную партитуру.

Прилагаемая 320-страничная книга Дэвида Аттенборо «Жизнь в микромире» () была опубликована BBC Books 10 октября 2005 года.

Руководство для зрителей 
В 2008 году Би-би-си опубликовала в Интернете руководство для зрителей к «Жизни в микромире», специально разработанное для того, чтобы помочь зрителю найти захватывающий фрагмент конкретного научного или географического урока.

См. также 
 «Микрокосмос» (документальный фильм о природе со схожей тематикой)

Примечания

Ссылки 
 Life in the Undergrowth на BBC Programmes
 Life in the Undergrowth на BBC Online
 Life in the Undergrowth на сайте Eden
 Life in the Undergrowth на IMDb
 Fly on the Wall на сайте Открытого университета Open2.net

Телесериалы Великобритании, запущенные в 2005 году
Телесериалы Великобритании, завершённые в 2005 году
Телесериалы Великобритании 2000-х годов
Документальные фильмы Би-би-си